Hornung kan henvise til flere artikler:
 Conrad Christian Hornung (1801, Skælskør – 1873, København) var en dansk snedker og klaverbygger.
 Hornung & Møller, en dansk pianofortefabrik, der eksisterede fra 1827 til 1972.